BJC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broomfield / Jeffco (Colorado) (Stati Uniti)